Antennaire, ou pied de chat, nom vernaculaire donné aux plantes du genre Antennaria,
 Antennaire, ou poisson-grenouille, nom vernaculaire donné aux poissons de la famille des Antennariidae.